Con elefantino ci si può riferire a:

Elefantino – denominazione popolare del cannone 47/32 Mod. 1935
Elefantino – simbolo del  Reparto Corse Lancia
Elefantino – nom de plume del giornalista Giuliano Ferrara
L'Elefantino – partito politico italiano
Elefantino – cucciolo di Elefante